Fairmount Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Fairmount Township du comté de Pike dans l'Illinois.
  du comté de Grant dans l'Indiana.
  du comté de Butler dans le Kansas.
  du comté d'Essex dans le New Jersey.
  du comté de Luzerne en Pennsylvanie.

Homonymie de townships